Die EBSA Amateur Play Offs waren ein zur Saison 2014/15 eingeführtes Snookerturnier, über das sich europäische Spieler für die Snooker Main Tour qualifizieren können. Sie ersetzen die 2012 eingeführte EBSA Qualifying Tour. Die letzte Ausgabe fand während der Saison 2017/18 statt.

Modus 
Für die EBSA Amateur Play Offs waren die besten Spieler des EBSA Amateur Order of Merit qualifiziert. Dieser wurde aus den Ergebnissen der europäischen Pro-Am-Turniere der Snooker Main Tour errechnet. Amateurspieler, die Mitglied der EBSA waren, erhielten für jedes gewonnene Match in Qualifikation und Hauptrunde 10 Punkte. Spieler, die in einer späteren Runde gesetzt waren, erhielten bei einem Sieg zusätzlich jeweils 10 Punkte für die übersprungenen Runden. 2015 und 2016 gab es jeweils sechs Turniere in der European Tour, aufgrund denen 16 Play-off-Startplätze vergeben wurden. Zur Saison 2016/17 war diese Unterserie abgeschafft worden und nur das Paul Hunter Classic und die Gibraltar Open blieben als Qualifikationsturniere übrig. Entsprechend wurde die Zahl der Startplätze 2017 auf 8 reduziert.

Ergebnisse

EBSA Amateur Play Offs 2014/15 
Die EBSA Amateur Play Offs 2014/15 fanden vom 14. bis 16. April 2015 im Ponds Forge International Sports Centre in Sheffield, England statt. Die Sieger der beiden Halbfinals, die Engländer Sanderson Lam und Martin O’Donnell erhielten einen Startplatz für die Saison 2015/16 und 2016/17 der Snooker Main Tour.

Der in der EBSA Amateur Order of Merit auf Platz 6 liegende Sean O’Sullivan, konnte sich über die Asian Order of Merit direkt für die Main Tour qualifizieren, dadurch berechtigte auch 17. Platz zur Teilnahme an den Play Offs.

EBSA Amateur Play Offs 2015/16 
Die EBSA Amateur Play Offs 2015/16 fanden am 13. und 14. April 2016 im Ponds Forge International Sports Centre in Sheffield, England statt. Die Sieger der beiden Halbfinals, die Engländer Elliot Slessor und Sam Craigie, erhielten einen Startplatz für die Saisons 2016/17 und 2017/18 der Snooker Main Tour.

Der Erstplatzierte im EBSA Amateur Order of Merit Hammad Miah war bereits über die European Order of Merit für die Main Tour qualifiziert. Dadurch erhielt auch der auf Rang 17 liegende Christopher Keogan einen Startplatz für die Play Offs.

EBSA Amateur Play Offs 2016/17 
Die EBSA Amateur Play Offs 2016/17 fanden am 12. April 2017 im Ponds Forge International Sports Centre in Sheffield, England statt. Die beiden Sieger der 2. Runde, der Nordire Gerard Greene und der Engländer Peter Lines, erhielten einen Startplatz für die Saisons 2017/18 und 2018/19 der Snooker Main Tour.

EBSA Amateur Play Offs 2017/18 
Die EBSA Amateur Play Offs 2017/18 finden am 18. April 2018 im English Institute of Sport in Sheffield, England parallel zur WM-Qualifikation statt. Die Sieger der beiden Gruppen, der Waliser Jamie Clarke und der Engländer Joe O’Connor, erhalten einen Startplatz für die Saisons 2018/19 und 2019/20 der Snooker Main Tour.

Einzelnachweise 

Snookerturnier
Billardturnier in Sheffield
Erstveranstaltung 2015
Letzte Veranstaltung 2018